Pueyrredón será una estación de la línea G de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires ubicada en la intersección de la Avenida Santa Fe y la Avenida Pueyrredón, en el barrio de Recoleta. Permitirá además la combinación con la Línea H y la Línea D

Véase también 
 Subte de Buenos Aires
 Lista de estaciones de subte
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.
 Metrovías
 Transporte en la Ciudad de Buenos Aires

Enlaces externos 
 Metrovías S.A.
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Estaciones de la futura línea G del subte de Buenos Aires
Recoleta (Buenos Aires)
Epónimos de Juan Martín de Pueyrredón